Förkortningen TEE kan syfta på
Trans-Europ-Express, en typ av komfortabla och snabba fjärrtåg
Transesofagal ekokardiografi, en undersökningsmetod inom ekokardiografi.
 Total Energy Expenditure, den totala mängden kalorier man förbränner på en dag.

Se även
Tee – flera